Јустис има више значења:
 Јустис (Флорида)
 Јустис (Небраска)